Telecomunicações Móveis Nacionais — empresa portuguesa de comunicações que operou de 1991 a 2014
Telecommunications Management Network — conjunto de padrões internacionais de gerenciamento de rede de telecomunicações